I Miss You (EP)
 I Miss You (canção de Beyoncé)
 I Miss You (canção de Björk)
 I Miss You (canção de Blink-182)
 I Miss You (canção de Darren Hayes)
 I Miss You (canção de Haddaway)
 I Miss You (canção de Miley Cyrus)

Desambiguação